Ральф Кромвель (; умер 27 августа 1398) — английский аристократ, 1-й барон Кромвель (с 1375 года).

Биография 
Ральф Кромвель принадлежал к старинному землевладельческому роду из Линкольншира. Его отец, тоже Ральф, приходился внучатым племянником Джону Кромвелю, 1-му барону Кромвелю первой креации, его матерью была Аниция де Беллерс. Начиная с 28 декабря 1375 года Ральфа-младшего вызывали в парламент как лорда; это считается второй креацией баронского титула.

Ральф Кромвель был женат на Мод Бернак, дочери Джона Бернака и Джоан Мармион (брак был заключён до 20 июня 1366 года). В этом браке родились:

 Ральф Кромвель, 2-й барон Кромвель;
 Аниция Кромвель, жена Томаса Бардольфа, 5-го барона Бардольфа;
 Мод Кромвель, жена сэра Уильяма Фицуильяма;
 Элизабет Кромвель, жена Джона Клифтона, 1-го барона Клифтона, и сэра Эдварда Бернстеда.

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Ральф
201
Бароны Англии XIV века